Ранчо Исраел има више значења:

 Ранчо Исраел (Сан Себастијан Теитипак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Исраел (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику